Patrick Henry (1736 – 1799) a fost o importantă personalitate politică a Revoluței Americane, unul din Fondatorii Statelor Unite și guvernator ales al statului Virginia de două ori. 

Patrick Henry este, de asemenea, numele unor instituții și a altor persoane. 

 Patrick Henry High School, liceul omonim, școală publică din Minneapolis, Minnesota
 Patrick Henry (criminal francez), născut în 1953
 Patrick Henry (congressman, SUA) (1843 - 1930), membru al Congresului Statelor Unite ale Americii, reprezentatnt al statului Mississippi pentru două legislaturi, între 1897 și 1901
 Patrick Stevens Henry (1861 - 1933), un alt membru al Congresului SUA (în original, United States Congressman) din același stat Mississippi, membru într-o singură legislatură (1901 - 1903)

Patrick Henry s-ar mai putea referi și la 

 Patrick Henry College, colegiu privat din Purcellville, Virginia.